Dick Duckworth ist der Name folgender Personen:

* Dick Duckworth (Fußballspieler, 1882) (Richard Duckworth; 1882–??), englischer Fußballspieler
 Dick Duckworth (Fußballspieler, 1906) (Richard Duckworth; 1906–1983), englischer Fußballspieler und -trainer